Willowbrook kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Willowbrook (Californië)
Willowbrook (DuPage County, Illinois)
Willowbrook (Will County, Illinois)
Willowbrook (Kansas)